Себеж — топоним в России:

 Себеж — город на юго-западе Псковской области.
 Себеж — муниципальное образование со статусом «городское поселение» в Себежском муниципальном районе Псковской области.
 Себеж — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Себеж — станция Октябрьской железной дороги.